Valášek může být:

 malý Valach
 Valášek (folklórní soubor) – dětský folklórní soubor
 Valášek (pivo) – značka piva ze vsetínského restauračního pivovaru
 Valášek (příjmení)